Roncador bezeichnet

 ein Korallenriff im Pazifik, siehe Roncador Reef
 eine Korallenbank in der Karibik, siehe Roncador Bank
 eine Stadt im brasilianischen Staat Paraná, siehe Roncador (Paraná)
 ein brasilianisches Ölfeld im Atlantik, siehe Roncador-Ölfeld
 eine Gattung in der Familie der Umberfische, siehe Roncador
 ein U-Boot amerikanisches der Balao-Klasse, siehe USS Roncador (SS-301)
 einen Fluss in Brasilien im Bundesstaat Mato Grosso do Sul, siehe Rio Roncador (Mato Grosso do Sul)
 einen Fluss in Brasilien im Bundesstaat Rio de Janeiro, siehe Rio Roncador (Rio de Janeiro)
 einen Berg in Puerto Rico, siehe Cerro Roncador